Stanici bezeichnet in verschiedenen Schreibweisen

 Stanići (Bosnien und Herzegowina), ein Dorf in Bosnien und Herzegowina bei der Stadt Derventa
 Stanići (Kroatien), ein Dorf in Kroatien bei der Stadt Omiš

 Constantin Stănici (* 1969), ein früherer rumänischer Fußballspieler

Siehe auch
 Stanić